Copa Chile 2015 ("Chilenska cupen 2015") var den 38:e säsongen av Copa Chile, en turnering som spelas mellan klubbar i Primera División (16 lag) och Primera B (16 lag), totalt 32 lag. Till skillnad från de senaste tre säsongerna spelas turneringen inte över nyåret, utan turneringen spelas mellan juli och december 2015. De klubbar som kvalificerades för turneringen var de lag som spelar i de tidigare nämnda divisionerna under säsongen 2015/2016. Universidad de Chile vann turneringen och fick därmed en plats i den sydamerikanska turneringen Copa Sudamericana 2016. 

Turneringen bestod av ett inledande gruppspel, där de 32 lagen delades in i åtta grupper om fyra lag i varje grupp, där de två främsta sedan gick vidare till åttondelsfinaler. Åttondelsfinalerna till och med semifinalerna spelades i dubbelmöten, medan finalen spelades i bäst av en match. Regerande mästare från föregående säsong var Universidad de Concepción.

Gruppspel
De 32 lagen delades in i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp går vidare till slutspel och de två sämsta är utslagna. Gruppspelet spelas i sex omgångar - alla lag möter alltså varje lag en gång hemma och en gång borta.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Se även
Primera División 2015/2016
Primera B 2015/2016

Referenser

2015
2015 i Chile
Fotbollssäsongen 2015